Дре́гер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Дрегер, Гюс (1917—1989) — нидерландский футболист.
 Дрегер, Ричард (1937—2016) — американский гребец.
 Дрегер, Дарья Ильинична (род. 1994) — российская пловчиха в ластах.

 Drägerwerk — немецкая компания, производящая медицинскую технику и средства индивидуальной защиты.